Редослед састављања Међународне свемирске станице садржи већ уграђене главне елементе и предвиђене датуме за лансирање и монтирање предвиђених манифестом радне групе која у НАСА одлучује о садржају летова. Почело је лансирањем руског модула Зора 1998. године, а треба да се заврши маја 2010. године доставом последњег

Редослед састављања главних елемената

Види још 
 Интернационална Свемирска Станица (ИСС)
 NASA Human Spaceflight - ISS Assembly Sequence webpage 
 ESA: Building the ISS
 Unofficial Shuttle Launch Manifest

Међународна свемирска станица